Zoltán Hetényi, madžarski hokejist; * 18. februar 1988, Budimpešta, Madžarska.

Zoltán Hetényi je madžarski hokejist, ki igra na položaju vratarja za moštvo Alba Volán Székesfehérvár. 

Hetényi je svojo celo kariero igral v moštvu Alba Volán. Kmalu se je uveljavil kot drugi vratar moštva in prva zamenjava za Krizstiána Budaia. Preboj mu je uspel v sezoni 2007/08, ko je z odličnimi obrambami postal celo drugi vratar Avstrijske hokejske lige za Alexom Westlundom. Ob koncu sezone je izjemne igre kazal tudi v končnici madžarske lige, saj je obranil 94,36 % vseh strelov. V sezoni 2008/09 je drugi vratar moštva za Leventejem Szuperjem.

Hetényi je nastopil že za vse selekcije madžarske reprezentance. V članski kategoriji je odigral eno tekmo na Svetovnem prvenstvu leta 2008, ko je bil menjava za Leventeja Szuperja. Po 4 tekmah na klopi je na 5. končno zaigral, proti Hrvaški ni prejel nobenega gola in dosegel shutout.

Pregled kariere
Posodobljeno: 3. januar 2009

|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 04
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.50
| .858
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán Székesfehérvár
| Madžarska liga
| 04/05
|
| 
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán Székesfehérvár
| Interliga
| 04/05
|
| 1
| 14
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
|
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 05
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.31
| .857
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| Alba Volán Székesfehérvár
| Madžarska liga
| 05/06
|
| 
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|
| 
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| Alba Volán Székesfehérvár
| Interliga
| 05/06
|
| 
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|
| 
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| Madžarska
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.27
| .925
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.50
| .878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán Székesfehérvár
| Madžarska liga
| 06/07
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán Székesfehérvár
| Interliga
| 06/07
|
| 5
| 24
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.80
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán Székesfehérvár
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 13
| 25
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.71
| .921
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán Székesfehérvár
| Madžarska liga
| 07/08
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.62
| .901
|
| 9
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.32
| 94.36
|-
| Madžarska
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.92
| .914
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 1
| 5
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0.00
| 1.000
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|}

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Madžarski hokejisti
Madžarski hokejski reprezentanti
Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár
Hokejisti Jokerit Helsinki